Tatarki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Tatarki, village de la voïvodie de Lubusz,
 Tatarki, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.